Hermann Haller – scultore svizzero
 Hermann Haller – montatore, regista e sceneggiatore svizzero
 Hermann Haller – compositore svizzero
 Hermann Haller – politico austriaco